Stephan Grigat ist der Name folgender Personen: 

* Stephan Grigat (Politiker) (* 1964), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Stephan Grigat (Politikwissenschaftler) (* 1971), deutscher Politikwissenschaftler und Publizist